Heppenheim bezeichnet:

 Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt im Kreis Bergstraße, Hessen
 Worms-Heppenheim, Stadtteil der Stadt Worms in Rheinland-Pfalz
 Namensteil der Gemeinde Gau-Heppenheim im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Heppenheim genannt vom Saal, deutsches Adelsgeschlecht
 (14080) Heppenheim, ein Asteroid